Ярыгино — название населённых пунктов в России:
 Ярыгино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Ярыгино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ярыгино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Ярыгино — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Ярыгино — село в Пристенском районе Курской области.
 Ярыгино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ярыгино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Ярыгино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Ярыгино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Ярыгино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Ярыгино — деревня в Любимском районе Ярославской области.